Heckendorn ist der Familienname von:

 Benjamin Heckendorn (* 1975), US-amerikanischer Modder und Independentfilmer
 Thierry Heckendorn (* 1952), französischer Schauspieler

 Heckendorn bezeichnet
  Weißdorne